Skattkammarön kan syfta på:

 Skattkammarön – en roman av Robert Louis Stevenson
 Skattkammarön (film, 1934) – en film från 1934, med bland andra Wallace Beery och Lionel Barrymore
 Skattkammarön (film, 1950) – en film från 1950, med bland andra Robert Newton och Bobby Driscoll
 Skattkammarön (film, 1990) – en film från 1990, med bland andra Charlton Heston och Christian Bale
 Skattkammarön (sketch) – en TV-sketch av Bengt Linder från TV-programmet Estrad 1967

Se även
 Skattkammarplaneten – en animerad film från Walt Disney Pictures från 2002